Иван Анненков: Анненков, Иван Александрович (1802—1878) — декабрист и земский деятель.
 Анненков, Иван Васильевич (1814—1887) — русский военачальник, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, комендант Санкт-Петербурга.